Corona d'espines, símbol cristià, un dels instruments de la Passió de Jesús; la corona posada per burla a Jesucrist la nit de la passió perquè deien que s'havia anomenat "rei dels jueus" 
 Corona d'espines (1882) és una obra de teatre de Joaquim Riera i Bertran.
 La Corona d'espines''' (1930), una de les obres de Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau
 Corona d'espines (Euphorbia milii), una espècie de lleteresa
 L'Espinavessa (Paliurus spina-christi), una espècie de planta ramnàcia
 Corona d'espines, l'equinoderm Acanthaster planci''